Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 71-es jelzésű villamosok:

Magyarország 

 71-es villamos (Budapest)megszűnt

Ausztria 

 71-es villamos (Bécs)